Servette Genewa – szwajcarski klub piłkarski
 Servette Genewa – szwajcarski klub hokejowy
 Servette Genewa – szwajcarski klub siatkarski